Raut – szczyt w Alpach Karnickich
 Raut – album grupy Łąki Łan
 Răut – rzeka w środkowej Mołdawii
 raut – motyw dekoracyjny
 raut – większe, uroczyste przyjęcie wieczorowe bez tańców